Le terme Mannic peut se référer à:

Toponymes

 Rivière Mannic, un cours d'eau tributaire du Lac aux Feuilles (bassin hydrographique de la baie d'Ungava), coulant dans le territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Mannic, un plan d'eau traversé par la rivière Mannic (bassin hydrographique de la baie d'Ungava), dans le territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.